X чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги проходил с 17 октября 2000 года по 22 апреля 2001 года.

Чемпионом страны впервые своей в истории стала московская команда МГТУ-«Лужники». Лучшим игроком — обладателем Приза Андрея Кузнецова второй год подряд был признан игрок УЭМ-«Изумруда» Александр Герасимов.

Предварительный этап 
На предварительном этапе команды сыграли в два круга по туровой системе с целью оказаться в шестёрке сильнейших, которая на следующем этапе чемпионата продолжила борьбу за выход в суперфиналы.

По сравнению с предыдущим чемпионатом в первой шестёрке команд произошло несколько изменений: вместо «Уралсвязьинформа» в ней оказалась команда МГТУ-«Лужники», а чемпион страны «Белогорье-Динамо», отпустивший в зарубежные клубы Константина Ушакова, Станислава Шевченко, Сергея Брусенцева и Сергея Белянского, сдал позиции и финишировал на предварительном этапе только пятым. Большие изменения также произошли в составе «Искры»-РВСН, которую покинули Александр Березин, Владимир Касторнов и Эдуард Сенин. По сравнению с ними практически не изменился УЭМ-«Изумруд»: вместо ушедшего в «Белогорье-Динамо» Андрея Егорчева из «Балтики» перешёл Александр Богомолов. В третьем туре в Одинцове в составе «Белогорья» дебютировал 37-летний связующий Виктор Сидельников.

Здесь и далее полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

Основной этап

За 1—6-е места 
До самого финиша основного этапа шла напряжённая борьба между УЭМ-«Изумрудом» и МГТУ-«Лужниками» за первое место, дающее преимущество своей площадки в суперфинальной серии. К последнему туру команды подошли с одинаковым количеством очков и свои последние матчи также завершили одинаково — 3:0 и 3:2. В итоге первое место досталось москвичам, при прочих равных показателях проигравших за весь чемпионат на одну партию меньше, чем «Изумруд».  

На основном этапе учитывались все очки, набранные командами в играх предварительного этапа.

За 7—12-е места

Суперфиналы 
В суперфинале за золотые медали встретились самая молодая команда чемпионата МГТУ-«Лужники», ещё два года назад выступавшая в высшей лиге, и искушённые турнирные бойцы из УЭМ-«Изумруда», до этого четыре года подряд игравшие подобные серии. Обменявшись двумя домашними победами, команды встретились в золотом матче в Москве, завершившемся уверенной победой подопечных Юрия Нечушкина. 

В серии за «бронзу», как и в предыдущем чемпионате, участвовали «Искра»-РВСН и ярославский «Нефтяник». Победителем их спора вновь стали волейболисты из Одинцова.

За 1-е место 
МГТУ-«Лужники» — УЭМ-«Изумруд» — 3—2

1-й матч

2-й матч

3-й матч

4-й матч

5-й матч

За 3-е место 
«Искра»-РВСН «Нефтяник» — 3—1
 1-й матч. 14 апреля. Одинцово. 3:0 (25:16, 25:20, 25:18).
 2-й матч. 15 апреля. Одинцово. 3:1 (25:13, 23:25, 29:27, 25:21).
 3-й матч. 18 апреля. Ярославль. 2:3 (29:27, 22:25, 25:21, 21:25, 11:15).
 4-й матч. 19 апреля. Ярославль. 3:0 (25:16, 25:17, 25:15).

Призёры

Факты и статистика 
 Третий чемпионат подряд УЭМ-«Изумруд» начал с продолжительной победной серии, составившей на этот раз 16 матчей — первое поражение команда Валерия Алфёрова потерпела только 2 декабря в Перми от «Уралсвязинформа». В прошлом сезоне аналогичная серия уральцев составляла 20 матчей, а в чемпионском сезоне-1998/99 — 12 игр. Самая длинная серия поражений принадлежит «Дорожнику» — 13 матчей. Своеобразным рекордом отметилось «Белогорье-Динамо»: в период с 6 января по 11 февраля команда сыграла 8 пятисетовых матчей подряд.
 В чемпионате Суперлиги-2000/01 проводился турнир дублёров. Вторые команды играли в тех же городах и в те же дни, что и основные составы, но утром. 8 волейболистов каждого клуба в матчах определённого тура имели право играть только за первую команду, остальные выступали за дубль, а затем четверо из них включались в заявку на игру основного состава. По итогам предварительного этапа победу в турнире дублёров одержало «Белогорье-Динамо», а по итогам основного этапа первое место заняли дублёры УЭМ-«Изумруда».
 Матч «Энергетик» — «Нефтяник Башкирии» (26 декабря) был сыгран в двух залах. Соперники начали встречу в спорткомплексе «Звёздный», но из-за протекающей крыши игра была прервана при счёте 2:1 и 7:5 в четвёртой партии в пользу «Энергетика». Команды переехали в зал аграрного университета, чтобы провести оставшуюся часть матча там. В новом зале четвёртая партия началась со счёта 0:0, а спустя 14 минут победу в партии и матче праздновал «Энергетик» — 25:13 и 3:1.

Итоговое положение

Обзор высшей и первой лиг 
Всего в чемпионате России-2000/2001 принимали участие 70 команд: 12 в Суперлиге, 12 в высшей лиге «А», 25 в высшей лиге «Б» и 21 в первой лиге.

Высшая лига «А» 
Соревнования в высшей лиге «А» проходили в два этапа. 12 команд на предварительном этапе сыграли по туровой системе (матчи проходили в Воронеже, Сургуте, Красногорске, Владикавказе, Нижнем Новгороде, Лосино-Петровском, Москве и Новокуйбышевске). Далее первая шестёрка команд в матчах разъездного календаря в 4 круга разыграла две путёвки в Суперлигу (их обладателями стали «Динамо-МГФСО-Олимп» и «Октан»), а два слабейших клуба из второй шестёрки («Зоркий» и «Локомотив») выбыли в высшую лигу «Б».

Предварительный этап

Финальный этап за 1—6-е места

На финальном этапе учитывались все очки, набранные командами в играх предварительного этапа.

Финальный этап за 7—12-е места

Примечания

Ссылки 
 Сайт Всероссийской федерации волейбола
 Архив газеты «Спорт-Экспресс»
 МГТУ-«Лужники»: золотой состав

2000 год в волейболе
2001 год в волейболе